Гран-при Сан-Марино 1993 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 25 апреля 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:26,128
 Двигатель автомобиля Юрки Ярвилехто вышел из строя перед самым финишем, однако он сумел сохранить позицию, так как следовавший за ним гонщик был более чем в одном круге отставания.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино